Le terme de microstructure peut désigner :
 la régularité structurelle d'une substance solide à l’échelle du microscope optique ;
 la régularité des micropulses d'un pulsar ;
 la microstructure de marché.